Герероа () — род суккулентных растений семейства Аизовые.

Описание 
Виды рода Герероа растут компактно, травянистого или кустарничкового типа и редко достигают высоты до 20 сантиметров и более. Его листья от светло-зеленого до темно-зеленого, часто серо-зеленые или пурпурные, почти сжатые, серповидные или саблевидные. Поверхность листьев опушена и покрыта темными пятнами. Цветки появляются в соцветиях или редко поодиночке. Цветоносы часто длиннее листьев, имеет пять неравных чашелистиков. Лепестки золотисто-желтые или почти белые. Цветки раскрываются днем ​​или ночью. Время цветения преимущественно лето. Очень редкие плоды в коротких воронкообразных коробочках. Плоды содержат бледно-коричневые семена.

Ботаническое описание 
Карликовые стеблевидные многолетники или кустарники высотой до +/- 200 мм. Листья супротивные, при основании сросшиеся, +/- пальцевидные и сужающиеся до тупого кончика, иногда сжатые с боков в верхней части, +/- свободные, нижняя вершинная часть образует капюшон или подбородок, или напоминает топорик, или сужается до тупого кончика, от ярко- до темно-зеленого, часто сероватого или пурпурно-зеленого цвета; поверхность гладкая, покрытая темными точками, которые приподнимаются, когда листья не полностью набухли; устьица немного запавшие, центральная водная ткань молочно-белая из многих межклетников. Цветки от одиночных до нескольких в дихотомических кистях, на цветоножках и прицветниках, до +/- 40 мм в диаметре; открытие днем ​​и вечером; ароматизированный. Чашелистиков 5, неравные, заостренные. Лепестки 2—4-рядные, желтые с красноватой наружной частью, реже белые. Тычинки часто папиллярные у основания. Нектарник с обособленными или сросшимися в кольцо железками. Завязь часто несколько вогнута вверху; плаценты пристеночные; рылец 5, нитевидные, длиннее тычинок. Плод пятигнездная коробочка, близкая к типу Mitrophyllum, но замыкающие тела мелкие, изменчивой формы; очаги глубокие или неглубокие и с приподнятой плацентой; кили расширяющиеся, расходящиеся, без крыльев и перепончатых точек, часто узкие; кроющие оболочки присутствуют, полупрозрачные. Семена мелкие, грушевидные, с вогнутым вдавлением, светло-коричневые.

Отличительные признаки: растения хохолковые, с клубневидными корнями; листья пунктирные; цветки в соцветиях, на прицветных цветоножках, лепестки желтые, цветки раскрываются днем ​​или вечером.

Распространение 
Природный ареал: ЮАР (Капская провинция, Фри-Стейт, Северная провинция) и Намибия.

Таксономия 
, Z. Sukkulentenk. 3: 23 (1927).

Этимология 
Hereroa: родовое латинское наименование, данное в честь коренных жителей Намибии.

Виды 
Подтвержденные виды по данным сайта Plants of the World Online на 2022 год:

Примечания

Ссылки 

Аизовые
Суккуленты